Världsutställningen i Barcelona kan syfta på:

Exposición Universal de Barcelona, 1888
Världsutställningen i Barcelona 1929